Wackerow steht für:

 Wackerow, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Wackerow (Ritzerow), Ortsteil der Gemeinde Ritzerow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Wackerow ist der Familienname folgender Personen:
 Marieluise Wackerow (* 1947), verheiratete Marieluise Zizmann, deutsche ehemalige Badmintonspielerin